Tusk — музичний альбом гурту Fleetwood Mac. Виданий 19 жовтня 1979 року лейблом Reprise Records. Загальна тривалість композицій становить 68:57. Альбом відносять до напрямку рок.

Список пісень 
 «Over and Over»  — 4:36
 «The Ledge»  — 2:02
 «Think About Me»  — 2:44
 «Save Me a Place»  — 2:40
 «Sara»  — 6:26
 «What Makes You Think You're the One»  — 3:32
 «Storms»  — 5:29
 «That's All for Everyone»  — 3:04
 «Not That Funny»  — 3:13
 «Sisters of the Moon»  — 4:45
 «Angel»  — 4:53
 «That's Enough for Me»  — 1:48
 «Brown Eyes»  — 4:30
 «Never Make Me Cry»  — 2:14
 «I Know I'm Not Wrong»  — 3:02
 «Honey Hi»  — 2:43
 «Beautiful Child»  — 5:23
 «Walk a Thin Line»  — 3:48
 «»  — 3:36
 «Never Forget»  — 3:44

Хіт-паради 
Альбом

Сингли

Посилання

Примітки 

Альбоми Fleetwood Mac
Альбоми Warner Bros. Records
Жовтень 1979